algemeen: het geldbedrag dat door een dader (en/of zijn familie) ter compensatie werd betaald als onderdeel van een zoenovereenkomst (zie aldaar)
Weergeld of mangeld, het geldbedrag dat na doodslag werd betaald door de dader (of zijn familie) aan de nabestaanden